Slag om Marioepol (1919)
Slag om Marioepol (2014)
Slag om Marioepol (2022)